Eduardo de Braganza, también conocido como Duarte de Portugal (en portugués Duarte de Bragança) (12 de septiembre de 1569 - 28 de mayo de 1627) fue un noble portugués a quien el Rey Felipe II de España le otorgó el título de I Marqués de Frechilla y Villarramiel.

Ascendencia 

Pertenecía a la Casa de Braganza, Dinastía que acabaría reinando en Portugal a partir de 1640, siendo el segundo hijo de Juan I, VI Duque de Braganza. Su madre fue Catalina de Avis, nieta del rey Manuel I y prima del rey Felipe II, que esos momentos era también Rey de Portugal con el nombre de Felipe I. Por tanto, Eduardo de Braganza era sobrino segundo del Monarca que le concedió, el 6 de julio de 1592 el Marquesado de Frechilla y Villarramiel.

Concesión del marquesado 

Felipe II fue proclamado rey de Portugal el 12 de septiembre de 1580. Cuando fue a tomar posesión del Reino comunicó al Duque de Braganza que haría merced a su segundo hijo de un señorío en Castilla que tuviese alrededor de mil vecinos y un título de Marqués. Las negociaciones para la formalización de esta merced se prolongaron durante varios años, pues por un lado resultaba complejo valorarla exactamente y por otro había en Castilla cierto recelo hacia la familia Braganza, buscándose un lugar «sin fortaleza, en tierra llana y no cerca de Portugal».

Se propusieron varias localidades y finalmente las designadas fueron Frechilla y Villarramiel de Campos, ambas en la Provincia de Palencia, de forma que finalmente el rey Felipe II por Real Cédula fechada en Valladolid a 6 de julio de 1592 le otorgaba el título de marqués de Frechilla con señorío sobre Villarramiel de Campos. No obstante, ya en 1595 se autodenominaba marqués de Frechilla y Villarramiel, y con ese nombre se denomina el título en la actualidad.

Fue protector de varios poetas portugueses, que le dedicaron algunas de sus obras. Entre todos ellos destaca Francisco Rodrigues Lobo, que en 1618 le dedicó Corte na Aldeia.

Matrimonios y descendencia 
Contrajo matrimonio en dos ocasiones:

En primeras nupcias se casó en Oropesa (Toledo) el 25 de febrero de 1596 con Beatriz Álvarez de Toledo, hija de Juan Álvarez de Toledo y Monroy, V conde de Oropesa. Fruto de este matrimonio nació:

 Fernando Álvarez de Toledo y Portugal, que además de II marqués de Frechilla y Villarramiel sería VI conde de Oropesa por herencia de su abuelo materno.

Tras la muerte de su esposa, volvió a contraer matrimonio con Guiomar Pardo Tavera, primera marquesa de Malagón, no habiendo tenido descendencia de este matrimonio.

Ancestros

Fuentes 
 BOUZA, Fernando: En la corte y en la aldea de D. Duarte de Braganza
 FERNÁNDEZ MARTÍN Luis y Pedro: Villarramiel de Campos, datos para su historia, (1955)
 FERNÁNDEZ MARTÍN Luis y Pedro: Villarramiel de Campos, nuevos datos para su historia, (1964)

Notas 

Marqueses de Frechilla y Villarramiel